Удипи:

 Удипи — город в индийском штате Карнатака, столица округа Удипи. 
 Удипи — округ в индийском штате Карнатака.